Ian Cooper ist der Name folgender Personen:

* Ian Cooper (Fußballspieler) (* 1946), englischer Fußballspieler
 Ian Cooper (Eishockeyspieler) (* 1968), britischer Eishockeyspieler
 Ian Cooper (Radsportler) (* 1978), britischer Radsportler